Lepenica je rijeka u Bosni i Hercegovini, desna pritoka Fojničke rijeke. Duga je 33 km. Protječe kroz općinu Kiseljak.

Rijeke u Bosni i Hercegovini
Porječje Bosne